Autobanditen steht für:
 die Bonnot-Bande, von 1911 bis 1912 in Frankreich und Belgien operierende Kriminellengruppe
 Wiederaufführungs-Titel nach 1945 von Im Namen des Volkes (1939), deutscher Spielfilm mit NS-propagandistischen Elementen von Erich Engels (1939)
 Autobanditen (1932) (Originaltitel: High Speed), US-amerikanischer Spielfilm von D. Ross Lederman (1932)